Grandview kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Grandview (Illinois)
Grandview (Indiana)
Grandview (Iowa)
Grandview (Missouri)
Grandview (Ohio)
Grandview (Texas)
Grandview (Washington)
Grandview (West Virginia)
of naar de fictieve plaats waar de tv-serie Ghost Whisperer zich afspeelt